L
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák